WAG est un code, qui signifie :
 Gambie, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), la Gambie a pour code alpha-3 GMB
 selon la liste des codes pays du CIO, la Gambie a pour code GAM
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, la Gambie a pour code alpha-3 GMB

Wag désigne également :
 Wag, ancienne province d'Éthiopie
 WAGs, épouses et petites amies des sportifs célèbres, selon l'acronyme anglais Wives And Girlfriends

Code